1,1-dichloroetan
 1,2-dichloroetan